Белько́вское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Вохомском районе Костромской области.

Административный центр — деревня Бельково.

История 
Бельковское сельское поселение образовано 30 декабря 2004 года в соответствии с Законом Костромской области № 237-ЗКО, установлены статус и границы муниципального образования.

22 июня 2010 года в соответствии с Законом Костромской области № 626-4-ЗКО с Бельковским сельским поселением объединены упразднённые Обуховское, Согорское и Сосновское сельские поселения.

Население

Состав сельского поселения 

 Упразднённые населённые пункты
Постановлением Костромской областной думы от 28 января 2015 года № 2473 упразднены деревни Глазуново, Зайчата, Иванково, Ивково, Каменка, Касимово, Климово, Козловка, Кузьминская и Пашутята.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения

Муниципальные образования Вохомского района
Сельские поселения Костромской области